Zobel puede referirse a:
 Enrique Zobel: empresario filipino (1927-2004).
 Fernando Zobel de Ayala: empresario filipino (1960-).
 Fernando Zóbel: pintor español del siglo XX.
 Friedrich Zobel: militar austríaco del siglo XIX.

Autores de nombres científicos 
 A.Zobel - August Zobel 1861-1934.
 Zobel - Johann Baptista Zobel 1812-1865.

Geografía 
 Zobel: ciudad de Bután.